Moldovan ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Moldovan (1927–2013), rumänische Sängerin
 Dănuț Moldovan (* 1991), österreichisch-rumänischer Bobfahrer
 Dinu Moldovan (* 1990), rumänischer Fußballtorwart
 Emil Radu Moldovan (* 1968), rumänischer Politiker
 Ervin Moldován (* 1978), rumänischer Eishockeyspieler
 Felicia Țilea-Moldovan (* 1967), rumänische Leichtathletin
 Gheorghe Moldovan (1927–2003), rumänischer Politiker
 Ilie Moldovan (* 1928), rumänischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ioan Micu Moldovan (1833–1915), rumänischer Historiker, Theologe und Philologe

 Ionuț Moldovan (* 1978), rumänischer Tennisspieler
 Iuliu Moldovan (1882–1966), rumänischer Mediziner
 Jeff Moldovan (1953–2013), US-amerikanischer Kampfsportler und Schauspieler
 Kurt Moldovan (1918–1977), österreichischer Maler und Grafiker
 Marcela Moldovan-Zsak (* 1956), rumänische Fechterin

 Mircea Moldovan (Regisseur) (* 1936), rumänischer Regisseur
 Mircea Moldovan († 2016), rumänischer Fußballspieler
 Nikolina Moldovan (* 1990), serbische Kanurennsportlerin 
 Oleg Moldovan (* 1966), moldawischer Sportschütze
 Olivera Moldovan (* 1989), serbische Kanurennsportlerin 
 Ovidiu Iuliu Moldovan (1942–2008), rumänischer Schauspieler
 Roman Moldovan (1911–1996), rumänischer Ökonom und Soziologe

 Stefánia Moldován (1931–2012), ungarisch-rumänische Opernsängerin
 Vasile Moldovan (1825–1895), rumänischer Politiker

 Viorel Moldovan (* 1972), rumänischer Fußballspieler